Бес () — зловредный дух, демон в мифологии и народном христианстве славян. В народной демонологии славян представления о бесе развивались под влиянием книжной (церковной) традиции, сближаясь и смешиваясь с поверьями о чёрте, дьяволе. В религиозных верованиях «вселением бесов» могут объясняться различные пороки и болезни, в частности «бешенство».

Этимология и значение 
Слово, писавшееся в дореформенной орфографии как «бѣсъ», родственно , ,  — «ярость»,  — «злой дух», , . Родственно  — «страх»,  — «отвратительный, мерзкий, ужасный»,  — «мерзкий»,  — «обезьяна». Возможно, восходит к  — «пугать» и .

Согласно Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона, «славяне-язычники верили, что земля в течение всей зимы остаётся под властью бесов, и таким образом в славянской дуалистической мифологии бесы были олицетворением темноты и холода».

Одно из самых древних названий беса, синоним чертёнка, — анчу́тка, анчу́тка беспятый. В белорусских поверьях Витебской губернии главу бесовской силы называли «Люцы́пыр, Анчи́пыр, Сато́н дъябольский».

Впервые слово бес встречается в «Слове о законе и благодати» XI века. В христианской традиции к бесам причислены языческие божества, то есть слово было синонимом слова демон. «Повесть временных лет» начала XII века сообщает, что Перуна свергли с горы «для поругания беса, который обманывал людей в этом образе». С бесом отождествляется Велес в житии Авраамия Ростовского XV века. Слово бес взаимозаменяемо с чёрт и дьявол.

Бесами в древнерусской литературе (повестях, житиях святых) назывались злые духи, демоны и прежде всего — языческие боги, идолы. Обычно с бесом связаны сюжеты об искушении святых и пустынников, всегда оканчивавшемся победой святого, поруганием и изгнанием беса. В древнерусских повестях бесы также вызывают болезни и подбивают людей на грехи и пороки. Все эти функции сближают беса древнерусских книг с народным образом чёрта.

В церковнославянских и русском синодальном переводах Библии этим словом переведено греческое слово «даймон» (); тогда как в еврейском оригинале использовалось слово «шедим» (). При этом в английской Библии короля Якова и немецкой Библии Лютера  переведён как дьявол (, ). Помимо этого, распространённым является английский перевод  «демон» и  «нечистый дух». В «Переводе нового мира» греческое «даймон» было переведено как «демон».

Одержимость бесом 
Согласно христианскому учению, бесы могут «вселяться» в человека, это называется «одержимость бесами» или «беснование» (калька ,  — вселение демонов). Изгнание бесов Иисусом Христом из людей описано в Евангелии, в частности слова изгоняемого беса стали крылатой фразой «Имя мне — легион». Вселившиеся бесы влекут человека к вредному излишеству в поведении и различным психическими болезням. Выделяют бесов семи смертных грехов, ссылаясь на изгнание их Христом из Марии Магдалины. Среди них бесов чревоугодия разделяют на гортанобесие (греч. лемаргия) и чревобесие (греч. гастримаргия). Также говорят о бесах алкоголизма и наркомании.

В психиатрии ранее существовал диагноз «какодемономания» с идеями вселения бесов или демонов. Вселением беса считалось также смертельное инфекционное заболевание «бешенство». В современной медицинской классификации МКБ-11 существует диагноз «трансовое расстройство одержимости».

Богословские трактовки 
Богослов А. И. Осипов считает, что бесы могут действовать в человеке и на человека, только если тот ведёт себя «не по-божески», ссылаясь на слова Антония Великого: «Если человек старается жить по заповедям Божиим и покаяниям, то он соединяется с Духом Божьим. Если же он начинает жить противно заповедям Божиим, то он соединяется» — как подобное соединяется с подобным — «с духами злобы». По его мнению, у бесов нет полной власти над человеком, иначе не было бы святых, преподобных и мучеников.

В культуре 
 Никита Бесогон, побивающий беса, — распространённый в иконографии образ апокрифического великомученика, побивающего беса-дьявола, пытавшегося отвратить его от христианства и принять язычество.
 «Монах и бес» — фильм 2016 года в жанре фантастической драмы с элементами комедии и мистики, повествующий о монахе, одержимом бесом по имени Легион. Идея фильма связана с рассказами о жизни монахов Нило-Сорской пустыни ХІХ века, и житием преподобного архиепископа Иоанна Новгородского XII века, имевшего власть над бесами и летавшего на бесе в Иерусалим, а также с сюжетом поэмы А. С. Пушкина «Монах».

Примечания

Литература 

 Энциклопедическая
 
 
 
 
 
 

 Монографии
 Амфитеатров А. Дьявол в быту, легенде и литературе средних веков. — М.: Эксмо, 2003. — 800 с. — Серия «Великие посвященные». — ISBN 5-699-04469-8
 
 Гаврилов Д., Наговицын А. «Боги славян. Язычество. Традиция» — : Рефл-Бук, 2002.
 
 Калашников В. «Боги древних славян», — : Белый город, 2003.
 
 
 
 

 Церковные источники
 
 
 

Нечистая сила в славянской мифологии
Персонажи русских сказок
Сатана
Христианское богословие
Демоны в христианстве
Народное христианство